Дра́бкина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Драбкина, Алла Вениаминовна (род. 1945) — советская и российская писательница, драматург, прозаик.
 Драбкина, Елизавета Яковлевна (Драбкина-Бабинец, 1901—1974) — советская писательница, историк, мемуаристка, дочь Я. Д. Драбкина.
 Драбкина, Феодосия Ильинична (1883—1957) — русская профессиональная революционерка, жена Я. Д. Драбкина. См. также 
 Дерябкин
 Дерябкино